Marco Wörgötter (ur. 16 października 2002 w Sankt Johann) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu Kitzbüheler Ski Club. Dwukrotny złoty medalista Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2020, drużynowy medalista mistrzostw świata juniorów (2020).

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował w marcu 2017 w konkursie Alpen Cup w Hinterzarten. W lipcu 2018 zadebiutował w FIS Cupie. Pierwsze punkty zdobył w październiku 2019, zajmując 6. miejsce w Villach.

W styczniu 2020 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 44. i 13. pozycję w Bischofshofen. 19 stycznia 2020 zwyciężył w indywidualnym konkursie skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2020. Złoty medal zdobył również dzień później w konkursie drużyn mieszanych. 1 lutego 2020 w swoim pierwszym starcie w Pucharze Świata zdobył punkty cyklu dzięki zajęciu 22. miejsca w zawodach w Sapporo. W kolejnych tygodniach dwukrotnie zwyciężył w FIS Cupie w Villach oraz zajął 5. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Predazzo. W marcu wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2020. Indywidualnie zajął 5. miejsce, natomiast w drużynie męskiej zdobył srebrny, a w mieszanej – złoty medal.

W lipcu 2021 zadebiutował w Letnim Grand Prix, zajmując 31. pozycję w konkursie w Wiśle. 19 lutego 2022 zajął 3. lokatę w konkursie FIS Cupu w Villach.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Wörgöttera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Wörgöttera na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 22 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2002
Ludzie urodzeni w St. Johann in Tirol